Чемпионат Румынии по футболу 2013/2014 — 96-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 19 июля 2013 и закончился 21 мая 2014. Чемпионский титул защищает клуб «Стяуа».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

2013/2014
Румыния